Franjić oder Franjic ist der Familienname folgender Personen:

 Bartol Franjić (* 2000), kroatischer Fußballspieler

 Janko Franjić (* 1994), niederländischer Bobfahrer
 Jelen Franjić (* 2000), niederländischer Bobfahrer
 Mario Franjić (* 1962), bosnisch-herzegowinischer Bobfahrer